Трасі́-ле-Валь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 386 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1116,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трасі-ле-Валь на сайті французького Національного інституту географії
 Трасі-ле-Валь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трасі-ле-Валь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трасі-ле-Валь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трасі-ле-Валь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза